Sodobni ali olimpijski met kladiva je atletska metalna disciplina, kjer je cilj čimdlje vreči težko kovinsko kroglo, pritrjeno na žico in ročaj. Ime "met kladiva" izhaja iz starejših tekmovanj, kjer so dejansko metali pravo kladivo.

Kot pri ostalih metalskih disciplinah, zmaga tisti, ki orodje vrže najdlje. Moško kladivo tehta 7,257 kg in je dolgo 121,5 cm, žensko pa tehta 4 kg in je dolgo 119,5 cm. Tekmovalci najdaljšo dolžino meta dosežejo z vrtenjem kladiva nad glavo, s čimer dosežejo kroženje. Potem dodajo moč in hitrost tako, da se enkrat do štirikrat zavrtijo v krogu. Na tekmovanjih se večina tekmovalcev zavrti tri- ali štirikrat. Krogla se premika po krožni poti, z vsakim obratom vse hitreje. Visoka točka krogle kaže proti sektorju, medtem ko nizka proti koncu kroga. Ob izmetu je krogla pri sprednjem delu kroga. Najpomembnejša dejavnika za dolg met sta kot izmeta in hitrost krogle.

Moški met kladiva je na olimpijskih igrah vse od leta 1900, IAAF (Mednaroda atletska zveza) pa je začela ženske dosežke potrjevati po letu 1995. Ženski met kladiva je bil na olimpijskih igrah prvič na sporedu na Poletnih olimpijskih igrah leta 2000 v Sydneyju, leto pred tem pa je bil prvič na svetovnem prvenstvu.

Trenutni svetovni rekord pri moškem metu kladiva je v rokah Jurija Sedikha, ki je kladivo vrgel 86,74 m, in sicer na Evropskem prventvu v Stuttgartu (Zahodna Nemčija) leta 1986.

Trenutni svetovni rekord pri ženskem metu kladiva je v rokah Anite Włodarczyk, ki je kladivo vrgla 82,98 m, in sicer v Warsawi 2016.

Statistika

Dobitniki medalj na olimpijskih igrah

Moški

Ženske

Dobitniki medalj na svetovnih prvenstvih

Moški

Ženske

Razvoj svetovnega rekorda

Moški

Ženske

Glej tudi 
 Atletika

Zunanje povezave 

 HammerThrow.com
 Statistika
 Rekordi meta kladiva
 Zgodovina meta kladiva

Atletske discipline